«Аль-Хала» () — бахрейнский футбольный клуб из города Мухаррак. Выступает во втором дивизионе Бахрейна. Основан в 1952 году. Домашние матчи проводит на Бахрейнском национальном стадионе. Цвета команды — оранжевый и белый.

История 
Команда основана в 1952 году. Единственный раз в своей истории «Аль-Хала» становилась чемпионом Бахрейна в 1979 году. Трижды, в 1976, 1980, 1981 годах, клуб становился обладателем Кубка короля Бахрейна. В сезоне 2012/13 команда принимала участие в Клубном кубке чемпионов Персидского залива, где по итогам четырёх игр группового раунда заняла последнее место и не смогла пробиться в 1/4 финала. Сезон 2019/20 завершился для команды итоговым 10 местом в Премьер-лиге Бахрейна, после чего «Аль-Хала» вылетела во второй дивизион.

Достижения 
 Чемпион Бахрейна: 1979
 Обладатель Кубка короля Бахрейна (3): 1976, 1980, 1981
 Победитель второго дивизиона Бахрейна: 2005/06

Известные игроки 
 Хамед Аль-Досери — участник Кубка наций Персидского залива 2019

Статистика

Примечания 

Футбольные клубы Бахрейна
Мухаррак